María Moreno Blasco (1933-2020), pintora madrilenya del realisme, muller del pintor Antonio López García
 María Moreno Ruiz (n. 1957), política valenciana, diputada a les Corts Valencianes en la IV Legislatura
 María Moreno, nom amb què es coneix la periodista, escriptora i crítica cultural argentina María Cristina Forero

Referències